Passions peut désigner plusieurs choses :

Livre 
 Passions est un livre de souvenirs politiques de Nicolas Sarkozy publié en 2019.

Musique 
 Selon sa notice nécrologique, Johann Sebastian Bach a écrit « cinq passions, dont une pour double chœur » ;
 Passions est un album studio de Catherine Ribeiro + Alpes, sorti en 1979 ;
  est un groupe britannique de post-punk actif entre 1978 et 1983.

Télévision 
Passions est un feuilleton télévisé américain créé par James E. Reilly et diffusé depuis le  sur NBC. En France, le feuilleton a été diffusé à partir du  sur TF1.

Voir aussi